Haematobia är ett släkte av tvåvingar. Haematobia ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husflugor
Haematobia